«Вася-Совесть» — сольный альбом российского рок-музыканта Александра Ф. Скляра, выпущенный в 2011 году концерном «Союз».

Об альбоме 
Альбом назван в честь лирического героя, благородного преступника с печальной судьбой, который вскользь был упомянут Виктором Пелевиным в повести «Нижняя тундра» — Скляра привлёк этот персонаж, он посвятил ему песни «Вася-Совесть» и «За гагарой с чёрным пером», выпущенные на альбоме «Ва-Банка» «Нижняя тундра» (1999), и композицию «Предательство и контрабанда», вышедшую на альбомах «Город X» (2007) и «Песни моряков» (2008), а также написал про него рассказ, который впоследствии опубликовали в журнале «Русский пионер». В 2011 году музыкант решил вновь вернуться к этому герою и посвятил ему целый альбом, куда вошли упомянутые выше три песни с изменёнными аранжировками и одна новая песня про Васю-Совесть «А зори здесь тихие». Бунтарскую концепцию продолжают песни «Команданте Че» и «Костя Шум и Гам», в последней присутствует пение настоящего соловья — Скляр записал его ноутбуком у окна своей дачи.

«Вася-Совесть» сочинился на даче, в ситуации «внутреннего спокойствия и расслабленности, с гитарой в руке». В общей сложности работа над альбомом заняла десять месяцев, запись материала и сведение происходили в студии «Артбункер». Презентация диска прошла 21 октября в московском клубе «16 тонн», 24 октября состоялся релиз «Васи-Совести», причём как на CD-носителе, так и на виниле. Кроме того, было выпущено дорогое подарочное издание, куда помимо всего прочего вошёл дополнительный диск с аудиорассказом и документальным фильмом, рассказывающим историю записи пластинки. На песни «Люба-бабавая» и «Команданте Че» были сняты видеоклипы.

Критик Вадим Пономарёв отметил, что представленные в песнях герои несут в себе мощную идейную основу, позволяющую дистанцироваться от бессмысленности и безумия буржуазного существования, в целом дав альбому положительную оценку: «Александр Ф. Скляр стал артистом такого класса, что может петь под гитару — и всё равно его будут слушать и восхищаться удивительной для наших широт сочетанием мужественной брутальности и элегантного дендизма». Обозреватель «Московского комсомольца» Илья Легостаев сделал вывод, что: «Вася-Совесть» предназначен для массового использования, однако «комфортное звучание большей части песен не делает их легковесными — добрую половину альбома можно наградить термином городской романс, но это романсы с оголенными нервами, и к тому же спетые голосом, который даже эстрадный шлягер может превратить в неформальный хит».

Список композиций

Участники записи 
 Александр Ф. Скляр — гитара, вокал;
 Александр Белоносов — клавишные;
 Денис Скопин — гитара;
 Николай Балакирев — ударные;
 Алексей Рыславский — бас-гитара, контрабас;
 Рушан Аюпов — баян.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Ф. Скляра
 

Альбомы Александра Ф. Скляра